CDF lahko pomeni:

 Collider Detector at Fermilab, naprava za zaznavanje delcev iz ameriškega pospreševalnika delcev Fermilab
 kanadski dolar
 kongoški frank
 Kongregacija za verski nauk, kongregacija Rimske kurije